Дубрава може бити:

Дубрава је чест топоним у словенским језицима. Потиче од старословенске речи дуб (храст). Долинске шуме храста, нарочито храста лужњака, називају се дубрава (вегетација).

Србија:
 Дубрава (Кнић), насеље у општини Кнић
 Дубрава (Ивањица), насеље у општини Ивањица
 Дубрава (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија
 Дубрава (Бојник), насеље у општини Бојник
 Равна Дубрава, насеље у општини Гаџин Хан

 Косово и Метохија:
 Дубрава (Качаник), насеље у општини Качаник
 Дубрава (Дечани), насеље у општини Дечани
 Дубрава (Исток), насеље у општини Исток
 Дубрава (Сува Река), насеље у општини Сува Река

Многа места у Србији имају засеоке под називом Дубрава, или се део атара села зове Дубрава. На пример насеље Велико Боњинце у општини Бабушници има заселак са именом Дубрава.

Босна и Херцеговина:

 Република Српска:
 Дубрава (Калиновик), насеље у општини Калиновик
 Дубрава Нова, насеље у општини Челинац
 Дубрава Стара, насеље у општини Челинац
 Дубраве (Градишка), насеље у општини Градишка

Црна Гора:
 Дубрава (Пљевља), насеље у општини Пљевља
 Парк Савинска Дубрава, у општини Херцег Нови

Хрватска:
 Дубрава, старо словенско насеље око ког се развио Дубровник
 Дубрава (општина), општина у Загребачкој жупанији
 Дубрава (кварт), кварт у граду Загребу
 Дубрава (Стон), насеље у општини Стон у Дубровачко-неретванској жупанији
 Дубрава (Омиш), насеље града Омиша у Сплитско-далматинској жупанији
 Дубрава код Тиснога, насеље у општини Тисно у Шибенско-книнској жупанији
 Дубрава код Шибеника, насеље у саставу града Шибеник у Шибенско-книнској жупанији
 Доња Дубрава (Међимурје), општина у Међимурској жупанији

Словачка:
 Дубрава (Липтовски Микулаш), насеље у округу Липтовски Микулаш
 Дубрава (Љевоча), насеље у округу Љевоча
 Дубрава (Сњина), насеље у округу Сњина

Русија:
 Дубрава (Русија), насеље у Калињинградској области

Белорусија:
 Дубрава (Белорусија), насеље у Брестској области

Бугарска:

У Бугарској овај топоним се изговара као Добрава.

Остало:

Истог корена је и име града Дубровника, јер је првобитно словенско насеље на обронцима Срђа носило име Дубрава.

Деминутив од овог имена је Дубравица, такође чест словенски топоним.

Види још 
 Дубраве